Krems, une rivière d'Autriche ;
 Krems II, une commune allemande de l'arrondissement de Segeberg, en Schleswig-Holstein ;
 Krems an der Donau, une ville autrichienne de Basse-Autriche ;
 Krems in Kärnten, une commune autrichienne de la Carinthie.